Samanta Karavella (ur. 9 lipca 1990 w Tiranie) – albańska piosenkarka.

Życiorys 
W latach 2007, 2009 i 2017 wzięła udział w festiwalu muzycznym w Kënga Magjike.

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Tiranie
Albańskie wokalistki popowe